Saros 119 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 15 mei 850 t/m 24 juni 2112. Deze serie duurt 1262 jaar en 40 dagen, bevat 71 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 16 t/m 86.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus